Se – plemię tybetańskie.
 Se – znak japońskich sylabariuszy
 Se (sellenium) jest symbolem chemicznym pierwiastka selen.
 .se to domena internetowa Szwecji.
 SE (South-East) to kierunek południowo-wschodni na kompasie.
 SE (Societas Europea) skrótowe określenie Europejskiej Spółki Akcyjnej. Zarazem obligatoryjny człon firmy tejże spółki.
 SE (Second Edition) jedna z wersji systemu operacyjnego Microsoft Windows 98
 SE (Sony Ericsson) firma produkująca urządzenia telekomunikacyjne

Zobacz też 
 Sé